Zbigniew Sosnowski - um político da Polónia.
Antoni Sosnowski - um político da Polónia.
Desambiguações de sobrenomes